Meun (vis), een vis.
 Familie Meun, de naam van een fictieve hobbit familie uit de boeken van J.R.R. Tolkien.